Durra ist eine Bezeichnung für:
 Sorghumhirse

Durra ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Durra
 Hermann Durra